Our Gang's Dark Oath è il primo album in studio del gruppo post-hardcore statunitense Aiden, pubblicato nel 2004.

Tracce

Collegamenti esterni